99 франков:
 «99 франков» — роман 2000 года французского писателя Фредерика Бегбедера.
 «99 франков» — французский фильм 2007 года, снятый по одноимённому роману.